Михаил Александрович Павлов:
 Павлов, Михаил Александрович (1863—1958) — советский металлург, академик Академии наук СССР, Герой Социалистического Труда (1945).
 Павлов, Михаил Александрович (1905 — ?) — советский колхозник, Герой Социалистического Труда (1949).
 Павлов, Михаил Александрович (Павел; 1927—1995) — священнослужитель, епископ Русской православной церкви заграницей, архиепископ Сиднейский и Австралийско-Новозеландский.